è un manga di Akira Toriyama edito nel 1983 su Weekly Shōnen Jump.

Trama 
Tongpoo è un cyborg dall'aspetto di bambino che viaggia nell'universo in una costante missione spaziale. Un giorno la sua astronave subisce un'avaria ed è costretto ad atterrare con una navicella di salvataggio su di un pianeta apparentemente disabitato. Qui Tongpoo fa amicizia con una giovane ragazza di nome Plamo, unica sopravvissuta dell'equipaggio della Planet Otto, nave da esplorazione distrutta da un alieno durante la missione. Tongpoo e Plamo fuggiranno dal pianeta con la navicella di salvataggio dopo aver sconfitto il gigantesco alieno.

Media 
Pubblicato inizialmente su rivista, il manga è stato poi raccolto nel secondo volume di Toriyama World del 1988 e successivamente nel secondo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (terzo volumetto del formato italiano) e nel 2012. Nella edizione Star Comics del 1999, il manga era intitolato La grande avventura di Tong Pu, poi modificato nella riedizione del 2012.

Stile
Il manga è stato pubblicato prima dell'uscita di Dragon Ball e infatti riscontra con quest'ultimo numerosi parallelismi. Si può considerare The Adventure of Tongpoo come un banco di prova per la serie successiva: infatti il personaggio di Tongpoo ricorda nell'aspetto Son Goku, mentre quello di Plamo Bulma; appaiono le capsule Hoi-Poi, una delle quali si trasforma in un edificio simile alla Kame House; Plamo viene rapita dall'alieno (simile ad un dinosauro), nello stesso modo in cui Bulma viene rapita dallo pterodattilo nel primo capitolo del manga; la scena della vasca da bagno con Plamo che non si accorge che Tongpoo ha la sua stessa età e lo caccia via quando lo scopre è la stessa del secondo capitolo di Dragon Ball; inoltre le atmosfere nello spazio ricordano molto quelle del viaggio per Namecc e il fatto stesso che Tongpoo sia un cyborg richiama il tema degli androidi di Dragon Ball.

Akira Toriyama